«Сцены из супружеской жизни» () — американский мини-сериал, ремейк одноимённого фильма Ингмара Бергмана. Его премьера намечена на сентябрь 2021 года.

Сюжет 
Герои мини-сериала — супруги, которые разводятся после десяти лет совместной жизни. После этого их чувства вспыхивают с новой силой. В отличие от фильма Бергмана, действие здесь происходит в современной Америке.

В ролях 
 Оскар Айзек
 Джессика Честейн.

Производство 
В июле 2020 года было официально объявлено, что HBO запустил мини-сериал в производство. Хагай Леви написал сценарий и стал режиссёром, Оскар Айзек и Мишель Уильямс стали исполнительными продюсерами. Айзек и Уильямс получили ещё и главные роли, но Уильямс в октябре была вынуждена отказаться из-за конфликта в расписании; продюсером она при этом осталась. Её заменила Джессика Честейн.

Съемки начались в Нью-Йорке в октябре 2020 года. В ноябре они на две недели приостанавливались после того, как у одного из участников был обнаружен положительный тест на COVID-19.

Примечания 

Ремейки
Программы телеканала HBO
Телесериалы на английском языке